Sucha steht für:
 Sucha (Ukraine), Dorf in Oblast Transkarpatien, Rajon Irschawa, Ukraine
 Sucha (Fluss), Fluss in der Ukraine
 Sucha, deutscher Name des Sušanka, rechter Nebenfluss der Lučina, Tschechien

Orte in Polen:
 Sucha (Młynary), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sucha (Żerków), Woiwodschaft Großpolen
 Sucha (Trzyciąż), Woiwodschaft Kleinpolen
 Sucha, früherer Name von Sucha Beskidzka, Woiwodschaft Kleinpolen
 Sucha (Lubiewo), Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sucha (Zielona Góra) (Zauche), Woiwodschaft Lebus
 Sucha (Sieradz), Woiwodschaft Łódź
 Sucha (Wartkowice), Woiwodschaft Łódź
 Sucha (Białobrzegi), Woiwodschaft Masowien
 Sucha (Pionki), Woiwodschaft Masowien
 Sucha (Strzelce Opolskie) (Strelau), Woiwodschaft Oppeln
 Sucha (Sulęczyno), Woiwodschaft Pommern
 Sucha (Połczyn-Zdrój) (Zuchen), Woiwodschaft Westpommern
 Sucha Huta, Dorf im Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern
 Sucha Koszalińska, Dorf im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Sucha Góra
 Nowa Sucha
 Suchá (Begriffsklärung)